Mayflower peut faire référence à :

Bateaux 
 Mayflower, vaisseau marchand qui en 1620 transporta 102 immigrants anglais entre Plymouth, en Angleterre et la future colonie de Plymouth en Amérique du Nord.
 Mayflower, un des navires de la Winthrop Fleet qui en 1630 transporta 700 pèlerins d'Angleterre vers la colonie de la baie du Massachusetts
 USS Mayflower, nom de 3 navires de la marine américaine dont :
  qui servira entre autres de yacht pour le président des États-Unis
 Mayflower, le voilier defender américain, vainqueur de la sixième Coupe de l'America en 1886 contre le voilier challenger anglais Galatea.
 Mayflower, un remorqueur à vapeur anglais de 1861

Autres 
 Mayflower, une ville de l'État américain de l'Arkansas.
 , un hôtel historique de Washington, D.C.
 Le Mayflower Park Hotel, hôtel américain situé à Seattle, dans l'État de Washington.
 Mayflower Transit, une des plus anciennes sociétés américaines de déménagement
 Mayflower, une comédie musicale française d'Éric Charden et Guy Bontempelli créée au théâtre de la Porte-Saint-Martin en 1975
 MayFlower (Azara), bande dessinée belge

Voir aussi